Скок увис у женској конкуренцији, био је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 19. и 20. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 није бранила Ана Чичерова из Русије због суспензије руских атлетичара са Летњих олимпијских игара 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичарки из 27 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 12. август 2016)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у скоку увис 2016. године пре почетка такмичења (12. августа 2016), имале су следеће пласман на светској ранг листи у скоку увис.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 1,94. Норму је испунило 17 такмичарки (КВ).,,

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-скок увис за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Скок увис на Летњим олимпијским играма